Riza ist ein arabischer männlicher Vorname () mit der Bedeutung „Zufriedenheit“ sowie ein Familienname. Die türkische Form des Namens ist Rıza.

Namensträger

Vorname

Form Riza 

 Riza Baran (1942–2020), türkischstämmiger deutscher Politiker
 Ali Riza Kaya (* 1930), türkischstämmiger deutscher Gastronom und Autor
 Riza Lushta (1916–1997), albanischer Fußballspieler

Form Rıza 

 Ali Rıza Alan (* 1947), türkischer Ringer
 Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869–1949), türkischer Politiker, Philosoph und Dichter
 Rıza Çalımbay (* 1963), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Rıza Doğan (1931–2004), türkischer Ringer
 Rıza Kayaalp (* 1989), türkischer Ringer
 Rıza Nur (1879–1942), türkischer Politiker
 Zeki Rıza Sporel (1898–1969), türkischer Fußballspieler
 Rıza Türmen (* 1941), türkischer Diplomat, Jurist und Politiker
 Rıza Tuyuran (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer

Familienname 
 Hoca Ali Rıza (1858–1930), türkischer Maler
 Ömer Rıza (* 1979), türkischer Fußballspieler
 Selma Rıza (1872–1931), türkische Journalistin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Seyit Rıza (1862–1937), türkisch-zazaischer Stammesführer
 Shaha Ali Riza (* 1953/54), tunesische Finanzrepräsentantin und Frauenrechtlerin

Osmanische Zeit 
 Ahmed Rızâ (1858–1930), osmanischer Politiker
 Ali Rıza Pascha (1860–1932), Offizier, Politiker und Großwesir des osmanischen Reiches

Siehe auch 
 Reza

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Albanischer Personenname